Фюрстенберг:

Географические названия 
Топоним переводится как «княжья гора»
 Фюрстенберг — посёлок в земле Нижняя Саксония.
 Фюрстенберг — город в земле Бранденбург.
 Фюрстенберг — барочный замок в городе Фюрстенберг-на-Хафеле в Бранденбурге.
  — замок в окрестностях Хюфингена в Шварцвальде.
 Айзенхюттенштадт — город на Одере в земле Бранденбург, объединивший в 1961 году города Сталинштадт, Фюрстенберг и деревню Шёнфлис.

Дворянские роды 
 Фюрстенберги — княжеский род из Швабии.
 Фюрстенберги — баронский род из Вестфалии

Персоналии 
 Фюрстенберг, Гарри (Гилел; род. 1935) — американо-израильский математик, лауреат премии Вольфа.
 Фюрстенберг, Диана фон (род. 1946) — французский и американский модельер.
 Фюрстенберг, Иоганн Вильгельм фон (1500 — не ранее 1568) — ландмейстер Тевтонского ордена в Ливонии.
 Фюрстенберг, Ильза (1907—1976) — немецкая актриса.
 Фюрстенберг, Карл Алоис цу (1760—1799) ― австрийский полководец, фельдмаршал-лейтенант.
 Фюрстенберг, Максимильен де (1904—1988) — бельгийский кардинал, ватиканский дипломат и куриальный сановник.
 Мориц Генрих Фюрстенберг (1818—1872) — немецкий ветеринар, паразитолог и физиолог.
 Фюрстенберг, Франц Эгон фон (1626—1682) — 87-й епископ Страсбурга, немецкий и французский государственный деятель и дипломат.
 Фюрстенберг, Фридрих Эгон фон (1813—1892) — австро-венгерский кардинал.
 Фюрстенберг, Эгон фон (род. 1946) — представитель древней европейской аристократической династии.
 Фюрстенберг, Яков Станиславович (1879—1937) — настоящее имя революционера Якуба Ганецкого.